Сен-Клема́н-де-Бале́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Розташований на острові Іль-де-Ре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південний захід від Парижа, 150 км на захід від Пуатьє, 30 км на захід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 382 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 755,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Клеман-де-Бален на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Клеман-де-Бален на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта
Іль-де-Ре